Manor Ground steht für: 

 Manor Ground (Plumstead), Stadion von Woolwich Arsenal
 Manor Ground (Oxford), Stadion von Oxford United